Херсо́н — топоним.

Казахстан 
 Херсон — название села Акжайык Каргалинского района Актюбинской области до 2009 года.

Россия 
 Херсон — посёлок в Гайском районе Оренбургской области.
 Херсон — средневековое название Херсонеса Таврического.
 Херсон — византийская фема в Южном Крыму.

Украина 
 Херсон — областной центр на юге Украины, административный, промышленный и культурный центр Херсонской области.
 «Херсон» — международный аэропорт.
 Херсон — железнодорожная станция в городе Херсоне.

Другое 
 «Херсон» — парусный 42-пушечный фрегат Азовской флотилии и Черноморского флота России.
 «Херсон» — 24-пушечный парусный корвет Черноморского флота России.
 Херсон (енот из Херсона) — позывной енота из Херсонского зоопарка.